

Cinema
 Still – cortometraggio britannico del 2001 diretto da Joachim Trier
 Still – film britannico del 2014 diretto da Simon Blake

Geografia
 Still – comune della Francia nel dipartimento Basso Reno
 Still – comune dell'Algeria nella provincia di El Oued

Musica 
 Still – gruppo musicale filippino
 Still – singolo di Bill Anderson del 1963
 Still – album di Peter Sinfield del 1973
 Still – singolo dei Commodores del 1979
 Still – album dei Joy Division del 1981
 Still – singolo di Macy Gray del 1999
 Still – album dei Zeraphine del 2006
 Still – album di Tony Banks del 1991
 Still – EP dei Vision of Disorder del 1995
 Still – singolo di Tamia del 2004
 Still – singolo di Tim McGraw del 2010
 Still – singolo di Katy B del 2014
 Still – album del gruppo SWV del 2016
 Still – album dei Michael Learns to Rock del 2018
Still D.R.E. – brano di Dr. Dre e Snoop Dogg.

Persone 
 Art Still – ex giocatore di football americano statunitense
 Clyfford Still – pittore statunitense
 Devon Still – ex giocatore di football americano statunitense 
 Edward Still – allenatore di calcio belga di origini inglesi
 James Still – poeta, romanziere e folklorista statunitense
 Susan L. Still – astronauta statunitense
 Valerie Still – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 William Still, detto Will – allenatore di calcio belga di origini inglesi, fratello di Edward
 William Grant Still – compositore e direttore d'orchestra statunitense

Altro
 6116 Still – asteroide della fascia principale
Still – costruttore tedesco di carrelli elevatori
 Malattia di Still – patologia reumatologica